Naselja u Sloveniji:
 Rodine (Črnomelj, Slovenija), naselje u sastavu općine Črnomelj
 Rodine (Žirovnica, Slovenija), naselje u sastavu općine Žirovnica
 Rodine pri Trebnjem, naselje u sastavu općine Trebnje